Charles de Lorraine (1524-1574), frère de François (second duc de Guise) duc de Chevreuse, archevêque de Reims, évêque de Metz de 1550 à 1551, puis cardinal de Lorraine.
 Charles de Mayenne (1554-1611), duc de Guise, duc de Mayenne de 1573 à 1611. Fils de François I de Guise et d'Anne d'Este. Premier chambellan et gouverneur de Bourgogne.
 Charles  de Guise (1571-1640), duc de Guise (1571-1640), Prince de Joinville, duc de Joyeuse, Comte d'Eu et Pair de France, duc de Chevreuse.